Blumenberg steht für:
 Köln-Blumenberg, Stadtteil von Köln
 Blumenberg (Eichstätt), Ortsteil von Eichstätt, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Blumenberg (Leezen), Wohnplatz von Leezen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Blumenberg (Pätow-Steegen), Wohnplatz von Pätow-Steegen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Blumenberg (Wanzleben-Börde), Ortsteil von Wanzleben-Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Historischer deutscher Name der Gemeinde Florimont im französischen Département Territoire de Belfort

Personen:

 Dieter Blumenberg (1925–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Blumenberg (1869–1940), deutscher Komponist
 Hannelore Blumenberg (* 1934), deutsche Hockeyspielerin
 Hans Blumenberg (1920–1996), deutscher Philosoph
 Hans-Christoph Blumenberg (* 1947), deutscher Filmkritiker und Filmregisseur
 Karl-Heinz Blumenberg (1948–2016; genannt Carlo Blumenberg), deutscher Musiker, Redakteur, Moderator und Medienberater
 Klaus Blumenberg (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Lisa Blumenberg (* 1964), deutsche Film- und Fernsehproduzentin
 Rita Blumenberg (* 1936), deutsche Eiskunstläuferin
 Walter Blumenberg (1895–1968), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer
 Werner Blumenberg (1900–1965), deutscher Historiker und sozialistischer Widerstandskämpfer
 Wilhelm Blumenberg (1863–1949), evangelischer Theologe und Pastor in Hannover

Prosa:
 Blumenberg (Roman) ist ein Roman von Sibylle Lewitscharoff aus dem Jahr 2011

Gebäude:
 Großer Blumenberg ist der Name eines klassizistischen Wohn- und Geschäftshauses in Leipzig